

Ясель — село в гміні Ясліська Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ясель — село в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства